

Топоніми 
 Кукі (Сайтама)

Персоналії 
 Кукі — японське прізвище.

Інтернет 
 Куки

Див. також 
 Кук
 Кука